enkele plaatsen in de VS:
 Atkins (Arkansas) in Arkansas.
 Atkins (Iowa) in Iowa.
 Atkins (Virginia) in Virginia.
Robert Atkins, een Amerikaanse arts, bedenker van het Atkins-dieet.
 Het Atkins-dieet, een afslankmethode, bedacht door Robert Atkins.
Chet Atkins, een Amerikaanse countryzanger en -gitarist.
Christopher Atkins, een Amerikaans acteur.
 Peter Atkins, een wetenschapper en hoogleraar in de chemie en auteur van diverse lesboeken.
 Robert James Atkins, Brits Conservatief Parlementslid en Europarlementslid
 Atkins (bedrijf), een groot internationaal ingenieursbureau.